По́ле в своём первоначальном значении в русском языке — обширное однородное пространство.

Это слово используется в различных областях человеческой жизнедеятельности в качестве термина, обозначающего явления, связанные или сравнимые с протяжённостью в пространстве:

 Поле в сельском хозяйстве — одно из мест выращивания сельскохозяйственных культур.
 Поле в физике — форма материи: противопоставляется веществу.
 Электрическое поле
 Магнитное поле
 Электромагнитное поле
 Поле в математике (алгебре) — класс множества, характеризуемый набором операций над элементами этого множества.
 Векторное поле — соответствие каждой точке пространства вектора с началом в этой точке.
 Поле класса в объектно-ориентированном программировании — переменная, связанная с классом или объектом.
  в спорте — площадка для проведения спортивных игр, например футбольное поле.
 Игровое поле шахматной доски — иначе говоря, клетка.
 Поле в типографике — отступ от края страницы до содержимого (пустое пространство, возможно используемое для заметок на полях — маргиналий).
 Поле в иконописи — обрамление средней, обычно углублённой части иконы (ковчега).
  в геральдике
 Поле в истории — судебный поединок у древних славян.
 Поле в радио — компактно расположенная группа приёмных и/или передающих антенно-фидерных устройств.
 Поле в телевидении — часть целого кадра при передаче изображения способом чересстрочной развёртки.
 Поле в геологии — геологическое образование, объединяющее совокупность близко расположенных однотипных рудных месторождений.
  — скульптура британского монументалиста Энтони Гормли.

География 
 Поле — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Поле — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.

Математика 
 Поле — алгебраическая структура с двумя операциями.
 Скалярное, векторное и тензорное поля — в дифференциальной геометрии и матанализе — функции, определённые на многообразиях.

Физика 
 В физике термин «поле» обычно означает физический объект или величину, описываемые скалярным, векторным или тензорным полем в понимании математического анализа или дифференциальной геометрии, как и сам соответствующий математический объект.
 Фундаментальные поля в современной физике лежат в основе описания всех видов материи. Например:
 электромагнитное поле (электрическое поле, магнитное поле)
 гравитационное поле
 фермионные поля.
 Исторически термин поле использовался в физике в бинарной оппозиции поле — вещество в контексте взаимодействия поля и вещества; такое употребление иногда ещё технически сохраняется, хотя в целом несколько устарело вследствие расширения понятия поля («вещество» в современной физике также описывается специальными видами фундаментальных полей, как правило, спинорными полями).
 Кроме фундаментальных полей в разных областях физики широко используются различные поля, такие, например, как поле скоростей и поле давления жидкости, поле деформаций упругой среды и т. д.
 силовое поле (физика)

Информатика 
 Поле класса, структуры, записи в объектно-ориентированном программировании.
  в реляционных базах данных.
 Поле двоичного файла или пакета в сетевых протоколах (см. тж. Битовое поле).
 Поле редактирования () — один из известных визуальных компонентов, элемент графического интерфейса.

Лингвистика 
 Функционально-семантическое поле — комплекс разноуровневых единиц языка, объединённых общим семантическим значением.

Фамилия 
 Поле, Герман (1831—1901) — немецкий живописец.
 Поле, Жан-Жак (1740—1826) — французский врач и миколог, автор термина «микология».
 Поле, Леон (1841—1908) — немецкий живописец.
 Поле, Рихард Рихардович (Кристиан Николай Поле; 1869—1926) — русский и немецкий ботаник, географ, публицист.

См. также 
 Полле (значения)
 
 
 
 
 Певческое поле